Meru kan syfta på:

 Meru – ett hinduiskt och buddhistiskt berg
 Meru (språk) – ett språk i Kenya
 Meru (folkslag)  – en etnisk grupp i Kenya

Geografi

Frankrike 

 Méru, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,

Kenya 

 Meru (län), 
 Meru (Kenya), 
 Meru Central– ett av Kenyas 71 administrativa distrikt 
 Meru North– ett av Kenyas 71 administrativa distrikt
 Meru South– ett av Kenyas 71 administrativa distrikt
 Meru nationalpark– en nationalpark i Kenya

Tanzania 

 Meru West, bergstopp, Arusha, 
 Mount Meru – ett berg

Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Tanzaniaförgreningar